Andrzej Chmielewski (ur. 1943) – profesor nadzw. Politechniki Warszawskiej, dyrektor Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, Przewodniczący Państwowej Agencji Atomistyki
 Andrzej Chmielewski (1960-2019) – samorządowiec, polityk, były radny i wicemarszałek województwa podlaskiego
 Andrzej Chmielewski (ur. 1989) – polski motocyklista sportowy
 Andrzej Chmielewski (wicewojewoda) (ur. 1959) – wicewojewoda
 Andrzej Chmielewski (regionalista) (ur. 1971) - regionalista